Ашыглы () — село в Гёйгёльском районе Азербайджана. Село Ашыглы является центром Ашыглинского муниципалитета.

Население 
Население села Ашыглы по данным на 2009 составляла 1367 человек. Численность всего муниципалитета вместе с сёлами Кёшкю и Учбулаг — 2054 человека.

Примечания 

 Список городов, районов, посёлков и сел Азербайджанской Республики